Apartment 1303 (2007), de internationale titel van de Japanse horrorfilm 1303-gôshitsu.
 Apartment 1303 (2012), de Amerikaans-Canadese remake van 1303-gôshitsu uit 2012, onder regie van Michael Taverna.